Reither Bach ist ein Gewäössername:

 Reither Bach (Bever), linker Zufluss der Bever (zur Oste) bei Reith, Gemeinde Brest, Landkreis Stade, Niedersachsen
 Reither Bach (Thaya), linker Zufluss der Thaya bei Eibenstein, Gemeinde Raabs an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich

Siehe auch:
 Reither Ache